Speakerboxxx/The Love Below — пятый студийный альбом американского хип-хоп дуэта OutKast, вышедший 23 сентября 2003 года на лейбле LaFace Records. Продюсером были André 3000, Big Boi, Carl Mo, Mr. DJ, Cutmaster Swiff, Dojo5. Был издан на двух дисках как двойной альбом, состоящий из двух сольных альбомов каждого из участников дуэта. Диск Speakerboxxx участника Big Boi это южный хип-хоп с влиянием P-Funk, в то время как диск The Love Below второго участника André 3000 сочетает стили психоделической музыки, поп, фанк, электро и джаз.
Два сингла с альбома «Hey Ya!» и «The Way You Move» оба достигли позиции № 1 в чарте Billboard Hot 100.
Диск возглавил американский хит-парад Billboard 200 и британский чарт UK Albums Chart, а также получил премию «Грэмми» в категории Лучший альбом года. Тираж превысил 5,5 млн копий двойного альбома (или 11 млн единиц по RIAA) в США по данным Recording Industry Association of America.

Об альбоме 
Альбом возглавил американский хит-парад Billboard 200, находясь на позиции № 1 семь недель (с перерывами, возвращаясь на неё четыре раза). Самыми успешными песнями с альбома стали выпущенные первыми «Hey Ya!» и «The Way You Move». «Hey Ya!» попал в чарты в 28 странах и продержался на первой строчке чарта Billboard Hot 100 девять недель. И сразу после него первое место занял сингл «The Way You Move», что стало повторением полувекового рекорда. Подобная ситуация самозамены на вершине чарта произошла впервые с 1964 года, когда то же самое было у синглов группы The Beatles.

Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий: Metacritic (91 из 100), AllMusic, Entertainment Weekly, Blender, The Guardian, The Independent, Stylus Magazine, NME, Slant Magazine, Rolling Stone, Pitchfork Media, The Village Voice, Robert Christgau, The New Rolling Stone Album Guide.

В 2009 году журнал NME включил альбом Speakerboxxx/The Love Below в свой список 100 Лучших альбомов десятилетия под номером 44, а журнал Newsweek поставил диск на первое место в списке лучших альбомов декады.
В 2012 году журнал Complex назвал альбом одним из классических дисков десятилетия. В 2013 году NME включил Speakerboxxx/The Love Below под номером 183 в свой список 500 лучших альбомов всех времён. Альбом также включён в книгу 1001 Albums You Must Hear Before You Die ().

8 февраля 2004 альбом был удостоен трёх музыкальных премий Грэмми, в том числе в категории Лучший альбом года, Лучший рэп-альбом, Лучшее урбан- или альтернативное исполнение (за «Hey Ya!»).

Список композиций 

Все треки на The Love Below были спродюсированы сольно участником André 3000, кроме «Roses», который продюсировал Dojo5.

Позиции в чартах

Сертификации

Примечания 

Альбомы США
Альбомы Outkast
Премия «Грэмми» за лучший альбом года
Альбомы на английском языке
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Премия «Грэмми» за лучший рэп-альбом
Альбомы LaFace Records
Альбомы, сертифицированные как бриллиантовые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний